Коляскин — русская фамилия. Известные носители:

 Коляскин, Александр Николаевич (1952—2001) — советский теннисист, мастер спорта международного класса, чемпион СССР 1979 года в мужском парном разряде.
 Коляскин, Владимир Васильевич (1931—1989) — инженер-конструктор, разработчик большинства ракет и противоракет, произведённых в МКБ "Факел".

См. также 
 Каляскин